Sorbey puede referirse a: 

 Sorbey, comuna francesa situada en Mosela.
 Sorbey, comuna francesa situada en Mosa.